Questa voce raccoglie un approfondimento sulle gare della fase finale dell'edizione 2015-2016 della Coppa Italia di calcio.

Tabellone

Ottavi di finale

Risultati

Tabella riassuntiva

Quarti di finale

Risultati

Tabella riassuntiva

Semifinali

Risultati

Andata

Ritorno

Tabella riassuntiva

Finale

Note

Voci correlate 
 Coppa Italia 2015-2016 (turni eliminatori)
 Coppa Italia 2015-2016

 2